Figueiró dos Vinhos (gemeente), gemeente in Portugal
 Figueiró dos Vinhos (freguesia), freguesia in Portugal